«Рембрандт» () — кинофильм режиссёра Александра Корды, вышедший на экраны в 1936 году. Лента попала в список лучших зарубежных фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.

Сюжет 
Фильм рассказывает биографию знаменитого нидерландского художника Рембрандта ван Рейна, охватывая события от смерти его жены Саскии до конца жизни. Много внимания уделено отношениям Рембрандта с экономкой Гертье Диркс и второй женой Хендрикье, а также прослежено постепенное обнищание его семьи.

В ролях 
 Чарльз Лоутон — Рембрандт ван Рейн
 Гертруда Лоуренс — Гертье Диркс
 Эльза Ланчестер — Хендрикье Стоффелс
 Эдвард Чепмен — Карел Фабрициус
 Уолтер Хадд — Франс Баннинг Кок
 Роджер Ливси — бродяга, позировавший в качестве царя Саула
 Джон Брайнинг — Титус ван Рейн

Ссылки 
 
  
 «Рембрандт» в интернет-архиве

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Александра Корды
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы о Рембрандте
Фильмы Великобритании 1936 года